Русла́н Миха́йлович Проводнико́в (род. 20 января 1984, Берёзово, Россия) — российский боксёр-профессионал, выступавший в первой полусредней весовой категории. Чемпион мира по версии WBO (2013—2014).

Биография 
Руслан Проводников родился в посёлке городского типа Берёзово, с населением около 7 тысяч человек. Является манси по матери и русским по отцу. В 10 лет отец привёл его в боксёрский зал, чтобы отвлечь Руслана от улицы, где он участвовал в драках с другими детьми. Первым тренером Проводникова стал Евгений Вакуев, он занимался воспитанием Руслана и привил ему любовь к боксу. Несколько лет жил в Излучинске, где, занимаясь под руководством заслуженного тренера России Станислава Березина, поднялся до мастера спорта РФ.

Любительская карьера 
Проводников провёл 150 боёв и одержал 130 побед на любительском ринге, является мастером спорта. В 2000 году одержал победу в любительском турнире «Eurocadet Junior Championship», который проходил в Греции. В 2005 году Проводников проиграл в четвертьфинале Кубка мира по боксу среди нефтяных стран на призы ТНК-ВР, проводившегося в Нижневартовске.

Профессиональная карьера 
3 декабря 2006 года состоялся дебют Проводникова в профессиональном боксе. Бой проходил в рамках полусредней весовой категории, соперником Руслана был российский боксёр Кирилл Артемьев, для которого этот поединок также был дебютным в профессионалах. Поединок продлился все отведённые раунды, Проводников победил единогласным решением судей. Спустя два месяца Руслан боксировал с Дмитрием Торопчиным. В перерыве между 2-м и 3-м раундами Торопчин отказался продолжать бой. Три своих следующих боя Руслан провёл в США, все поединки закончились в 1-м раунде досрочной победой Проводникова. Затем последовали 12 побед подряд, прежде чем Руслан вышел на бой с американцем Маурисио Эррерой. Двенадцатираундовый поединок завершился победой Эрреры единогласным решением судей. Проводников участвовал в организации своего следующего боя, он состоялся в родном посёлке боксёра Берёзово. Ему противостоял Вячеслав Яковенко, Руслан сумел нокаутировать своего оппонента в 3-м раунде. 15 апреля 2011 года Проводников встречался с непобеждённым Иваном Попокой, поединок проходил в США. В 8-м раунде Руслан отправил мексиканского боксёра в нокаут.

Бой с Демаркусом Корли 
5 декабря 2011 года Проводников вышел на бой с бывшим чемпионом мира Демаркусом Корли, поединок проводился в Екатеринбурге. Опытный американец хорошо изучил Руслана и старался действовать на дистанции, чтобы более молодой оппонент не смог воспользоваться превосходством в физической мощи. К концу боя у Проводникова открылось рассечение в районе глаза — первая серьёзная травма по ходу поединка в карьере Руслана. Проводников победил единогласным решением судей в равном бою. В интервью после боя Руслан отмечал, что не хотел рисковать, чтобы не пропустить сильный удар от ветерана. Ему пришлось действовать в не свойственной для себя манере, отказавшись от фирменного давления.

27 января 2012 года Проводников завоевал титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO в первой полусредней весовой категории в бою против Давида Торреса. После этого боя Руслан сменил тренера, место Бадди Макгирта занял Фредди Роуч. Новый тренер пригласил Проводникова принять участие в тренировочном лагере чемпиона мира Мэнни Пакьяо, у Руслана появилась возможность проводить тренировочные поединки с одним из лучших боксёров современного бокса.

Проводников победил досрочно в двух своих следующих боях против Дэвида Торреса и Хосе Рейносо. После чего появилась информация, что в бою с Русланом заинтересован чемпион мира по версии WBO Тимоти Брэдли.

Бой с Тимоти Брэдли 
3 февраля 2013 года стало известно, что свой следующий бой Проводников проведёт против чемпиона мира Тимоти Брэдли. Поединок состоялся 16 марта и транслировался ведущим американским телеканалом HBO. Руслан проиграл в зрелищном драматичном бою единогласным решением судей. Чемпион несколько раз был близок к «стоячему нокдауну», а в 1-м раунде оказался на настиле ринга, но рефери посчитал, что он поскользнулся. На последних секундах 12-го раунда Брэдли присел на колено, чтобы получить передышку, пока рефери отсчитывал ему нокдаун; по окончании счета прозвучал гонг о завершении раунда и боя. Несмотря на удачные действия в атаке, Проводников пропустил большое число точных ударов Тимоти, из-за чего на его лице образовались многочисленные ссадины и гематомы, а также рассечение в районе левого глаза. После финального гонга Проводников считал, что он выиграл бой, однако все трое судей отдали победу действующему чемпиону. В тот же вечер Брэдли был госпитализирован с диагнозом амнезия и сотрясение мозга.

Он [Проводников] намного мощнее Пакьяо. Он бьёт сильнее и его удары короче. Он отличный панчер, и я снимаю перед ним шляпу.

Спустя несколько дней штаб Руслана Проводникова подал официальный протест в WBO на действия рефери поединка Пэта Расселла. Команда Проводникова настаивала, что Расселл допустил грубую ошибку, не начав отсчёт нокдауна после того, как Брэдли потерял равновесие и упал в начале боя (рефери посчитал, что боксёр поскользнулся). Главным требованием заявления было проведение матча-реванша между боксёрами.

Этот бой был признан боем года (2013) по версии журнала Ринг и по версии Ассоциации журналистов, пишущих о боксе (BWAA). За бескомпромиссный и агрессивный стиль ведения боя, который всегда показывает Руслан Проводников, он получил от болельщиков уважительное прозвище «Сибирский Рокки».

Статистика ударов (общая)

Бой с Майком Альварадо 
19 октября 2013 года Руслан встретился с действующим чемпионом мира по версии WBO в весовой категории до 63,5 кг, с американцем Майком Альварадо. У букмекеров Альварадо был фаворитом с небольшим преимуществом 1.05 к 1. Гонорар Альварадо составил 1.3 млн $, а Проводников как претендент заработал 600 тыс. $. Руслан Проводников был намного жёстче в ринге, и постоянно шёл вперёд. В итоге он сломил чемпиона, и Альварадо отказался выходить на ринг после 10-го раунда. Проводников стал новым чемпионом мира по версии WBO.

Потеря титула в бою с Алджиери 
14 июня 2014 года Руслан Проводников вышел на ринг с малоизвестным американским боксёром, Крисом Алджиери (19-0). До боя многими экспертами Алджиери оценивался как проходной соперник, которого Руслан должен был пройти без труда. Первый раунд подтвердил ожидание, в нём Проводников дважды отправил Криса на канвас. Претендент смог продержаться, и благодаря дистанции смог выиграть больше раундов. Вердикт судей был неоднозначным — один из судей дал победу Проводникову со счётом 117:109, а двое других дали победу Алджиери со счётом 114:112. В итоге Проводников проиграл и утратил титул чемпиона мира.

28 ноября 2014 года Проводников победил техническим нокаутом в 5-м раунде экс-чемпиона мира Хосе Луиса Кастильо.

Бой с Лукасом Матиссе 
18 апреля 2015 года Проводников в упорном бою уступил по очкам бывшему временному чемпиону мира WBC в 1-м полусреднем весе аргентинскому нокаутеру Лукасу Матиссе. В начальных раундах боя Проводников пропустил много тяжёлых ударов Лукаса Матиссе и получил рассечение, что сказалось на судейских оценках и результате встречи. Матиссе, работая вторым номером, встречал Руслана джебом и правыми прямыми, не позволяя Руслану сократить дистанцию и навязать рубку. Начиная с 8 раунда пошёл равный бой с небольшими преимуществом Матиссе.. В последних раундах Проводников сумел переломить ход боя и был близок к тому, чтобы отправить соперника в нокаут, но Матиссе смог продержаться, и судьи раздельным решением отдали победу аргентинцу. Сам Проводников признал этот бой самым тяжёлым в своей карьере.

Бой с Джоном Молиной-младшим 
11 июня 2016 года Проводников встретился с бывшим претендентом на титул чемпиона мира в лёгком весе американцем . Бой продлился все 12 раундов. Судьи единогласно отдали победу Молине: 116—112, 115—113, 117—111. Сам Руслан признал справедливость поражения.

Результаты боёв

Достижения

Региональные титулы 
 Интерконтинентальный чемпион по версии WBO в первом полусреднем весе (2009, 2012)
 Чемпион по версии WBC Asian Boxing Council в первом полусреднем весе (2011)
 Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе (2013)

Интересные факты 
 Принципиально не употребляет алкоголь.
 Любит творчество Сергея Есенина, Владимира Высоцкого и Игоря Талькова.

См. также 
 Список чемпионов мира по боксу в первом полусреднем весе

Примечания

Ссылки 
 

Боксёры России
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры полусредней весовой категории
Боксёры первой полусредней весовой категории
Чемпионы Всемирной боксёрской организации